

Muzyka

Albumy 
 „Stay” – album grupy Oingo Boingo z 1990 roku
 „Stay” – album Jeremy’ego Campa z 2002 roku
 „Stay” – album grupy Simply Red z 2007 roku

Utwory 
 „Stay” – singel grupy Pink Floyd z albumu Obscured by Clouds (1972)
 „Stay” – singel Davida Bowie z albumu Station to Station (1976)
 „Stay” – singel grupy Rufus i Chaki Khan z albumu Street Player (1978)
 „Stay” – singel Madonny z albumu Like a Virgin (1984)
 "Stay" – utwór C.C. Catch z albumu Catch the Catch z 1986 roku .
 „Stay” – singel grupy Wendy and Lisa z albumu Wendy and Lisa (1987)
 „Stay” – utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Dirty Dancing autorstwa Maurice Williams & The Zodiacs (1987)
 „Stay” – singel grupy Shakespears Sister z albumu Hormonally Yours (1992)
 „Stay (Faraway, So Close!)” – singel grupy U2 z albumu Zooropa (1993)
 „Stay” – singel grupy Eternal z albumu Always & Forever (1993)
 „Stay (I Missed You)” – singel Lisy Loeb z albumu Tails (1994)
 „Stay” – singel Sash! z albumu It’s My Life (1997)
 „Stay” – singel grupy Dave Matthews Band z albumu Before These Crowded Streets (1998)
 „Stay” – singel grupy Destiny’s Child z albumu The Writing’s on the Wall (1999)
 „Stay” – singel Alison Krauss z albumu Forget About It (1999)
 „Stay” – singel Stephena Gately z albumu New Beginning (2000)
 „Stay” – singel Jeremyego Campa z albumu o tym samym tytule (2002)
 „Stay” – singel Davida Gahana z albumu Paper Monsters (2003)
 „Stay” – singel Davida Guetty z albumu Guetta Blaster (2004)
 „Stay” – singel Ne-Yo z albumu In My Own Words (2005)
 „Stay” – singel Elisy Toffoli z albumu Caterpillar (2007)
 „Stay” – singel Jaya Seana z albumu My Own Way (2008)
 „Stay” – singel grupy The Waifs z albumu Sun Dirt Water (2009)
 „Stay” – singel grupy Hurts z albumu Happiness (2010)
 „Stay” – singel Rihanny z albumu  Unapologetic  (2013)
 „Stay” – singel Kygo (2015)
 „Stay” – singel grupy Sigma z albumu Life (2015)
 „Stay” – singel grupy Blackpink z minialbumu Blackpink (2016)
 „Stay” – singel Zedda i Alessii Cary (2017)
 „Stay” – singel Anny Odobescu (2019)
 „Stay” – singel Michaela Schulte (2021)
 „Stay” – singel The Kid Laroi i Justina Biebera (2021)
 „Stay” – singel Moniki Linkytė (2023)
 Stay – utwór norwesko-irańskiego piosenkarza Toojiego, wydany w 2012

Film 
 „Zostań” (ang. Stay) – film fabularny reż. Marc Forster, 2005 USA